Mürmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mürmann (1912–1991), deutscher Archivar, Pädagoge und Kommunalpolitiker
 Wolfgang Mürmann (1944–2018), deutscher Liedtexter, Komponist, Autor und Musikproduzent